Станция представлена двумя островными платформами, расположенными на четырёхпутном участке линии, и отделана в жёлтых тонах.

К югу от станции линия разветвляется: экспресс-пути поворачивают на восток и образуют линию Си-Бич (), а локальные продолжаются прямо (). Между локальными и экспресс-путями имеются перекрёстные съезды к югу от станции, до разветвления.

Станция имеет два выхода, расположенные с концов станции. Имеется мезонин с турникетным залом. Южный выход приводит к перекрёстку 60-й улицы с 4-й авеню. Станция была реконструирована в конце 1970-х годов. В ходе этой реконструкции были удлинены платформы, проведены косметические работы.

К югу от станции от локальных путей ответвляются «пустые тоннели» (без путей). Они продолжаются примерно 150 метров. Эти тоннели были построены в рамках проекта новой линии, которая должна была связать систему Нью-Йоркского метрополитена с островом Статен-Айленд. Но проект был заброшен, тоннели не используются.

Примечания

Ссылки 
 4th Avenue Line|59th Street
 Station Reporter — N Train
 Station Reporter — R Train
 The Subway Nut — 59th Street Pictures 
 59th Street entrance from Google Maps Street View 
 60th Street entrance from Google Maps Street View